Шайлкупа:
 Шайлкупа — город на западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Шайлкупа — подокруг на западе Бангладеш, входит в округ Дженайда.